West Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 West Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 West Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 West Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands